Die Betway UK Championship 2017 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2017/18, das vom 28. November bis zum 10. Dezember 2017 im Barbican Centre im nordenglischen York ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Mark Selby.

Sieger wurde Ronnie O’Sullivan, der mit seinem sechsten Turniersieg mit dem Rekordsieger Steve Davis gleichzog. Außerdem errang er seinen 18. Triple Crown-Titel und stellte so den Rekord von Stephen Hendry ein. O’Sullivan besiegte seinen Landsmann Shaun Murphy im Finale mit 10:5.

Preisgeld 
Gegenüber 2016 blieb das Preisgeld unverändert. Die Siegerprämie von 170.000 £ war nach der Weltmeisterschaft die zweithöchste der gesamten Tour.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 15.000 £

Turnierplan 
128 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. Es kamen also keine Amateure als Nachrücker ins Spiel wie in den Vorjahren, es war aber auch keine Vorqualifikation notwendig, wie bei den Turnieren zuvor in dieser Saison. Die erste Runde wurde an den drei Novembertagen von Dienstag bis Donnerstag ausgetragen. Der Freitag war frei und ab Samstag spielten dann die verbliebenen 64 Spieler weiter. Auch die Fernsehübertragung begann mit Runde 2 am Samstag.

Erste Runde bis Achtelfinale 
In der ersten Runde gab es einige Überraschungssieger. So wurde der auf Platz 2 gesetzte Ding Junhui mit 6:5 von Leo Fernandez geschlagen, der auf Platz 127 gesetzt war. Für eine weitere Überraschung sorgte der auf Platz 118 gesetzte 1992er UK-Champion Jimmy White, der den auf Platz 11 gesetzten Ali Carter mit 6:2 schlug.

In der zweiten Runde schied der Vorjahressieger und amtierende Weltmeister Mark Selby gegen den auf Platz 64 gesetzten Scott Donaldson mit 3:6 aus.

Die Überraschung der dritten Runde war der 6:2-Sieg von Graeme Dott über den Weltranglistendritten Judd Trump, der zuvor seine beiden Matches noch mit 6:0 gewonnen hatte. Damit waren  die drei Weltranglistenbesten bereits ausgeschieden. Daneben besiegte Lü Haotian (gesetzt auf Platz 104) den auf Platz 8 gesetzten Marco Fu mit 6:4. Außerdem verlor der Sieger von 2015 Neil Robertson mit 5:6 gegen Mark Joyce. Der Australier fiel dadurch nach mehr als 10 Jahren erstmals wieder aus den Top 16 der Weltrangliste heraus und kann daher nicht am Masters teilnehmen.

Im Achtelfinale kam es fast zu einer Überraschung, weil Ronnie O’Sullivan (gesetzt auf Platz 7) sich nur mit Mühe gegen Akani Songsermsawad (gesetzt auf Platz 87) durchsetzen konnte, der zeitweise das Spiel dominierte und mehrfach in Führung ging.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (qualifiziert über die Q-School-Order-of-Merit)

Viertelfinale bis Finale 
Nach dem frühen Ausscheiden der vier bestgesetzten Spieler (mit zuletzt John Higgins 5:6 im Achtelfinale gegen Mark King), konnten sich bis zum Finale die höherplatzierten Spieler durchsetzen. Trotz der etwas niedrigeren Platzierung Ronnie O’Sullivans startete dieser als klarer Favorit gegen Shaun Murphy. Nachdem Murphy mit einem hohen Century-Break den ersten Frame gewinnen konnte, endete die Nachmittagssession trotz einer kurzzeitigen 2-Frame-Führung O'Sullivans ausgeglichen 4:4 und spiegelte die ausgezeichnete Verfassung beider Kontrahenten wider. Nachdem die Abendsession ebenso ausgeglichen begann, gelang es O'Sullivan zunehmend die Fehler seines Gegners zu nutzen und gewann ab Stand 5:5 die letzten 5 Frames, um 24 Jahre nach seinem ersten UK-Championship-Sieg zum sechsten Mal die Trophäe zu gewinnen. Beide Spieler schlossen die Partie mit einer Lochquote von über 90 % ab und beeindruckten zeitweise durch glänzendes Safetyspiel und Lochen auch sehr langer Bälle.

Century-Breaks 
Es wurden 99 Century-Breaks erzielt.

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in York